Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1976 in Montreal.

Mannen

Voorronde

Groep A

Groep B 

Tunesië sloot zich na het spelen van 2 wedstrijden aan bij de Afrikaanse boycot van de Spelen van Montreal.
De uitslagen van de 2 wedstrijden werden ongeldig voor het toernooi verklaard.

Finales: 5e t/m 12e plaats

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Toernooi

Eindrangschikking

Medaillespiegel 

Handbal
1976
Olympische Zomerspelen